Ско́рик — українське прізвище.

Відомі носії 
 Адріана Скорик ( 1965) — доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки журналістів, автор наукових праць і монографії з питань медіакомунікацій
 Аристарх Скорик — український художник
 Скорик Віктор Григорович — головний маркшейдер виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління Павлоградське», заслужений шахтар України.
 Скорик Віталій Григорович (1986—2022) — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Володимир Скорик ( 1992) — український актор
 Дмитро Скорик (1856 — ?) — український кобзар.
 Лариса Скорик (1939) — український архітектор та громадсько-політичний діяч.
 Микола Скорик ( 1972) — голова Одеської обласної державної адміністрації (2013—2014).
 Мирослав Скорик (1938—2020) — український композитор та музикознавець.
 Михайло Скорик (1940) — український учасник дисидентського руху, співавтор «Листа творчої молоді м. Дніпропетровська».
 Оксана Скорик ( 1989) — українська артистка балету та прима балерина Маріїнського театру.
 Олександра Скорик (1930—2004) — українська палеонтолог і теріолог, доктор біологічних наук.
 Скорик Павло Георгійович (1969—2020) — радянський та український футболіст.
 Павло Скорик (1951) — поет-пісняр, громадський діяч.
 Семен Скорик (1855 — ?) — український кобзар.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ик